Омер (Омар)-паша Вриони (; 1839, Берат, Османская империя -1928) — албанский политический, общественный, государственный и дипломатический деятель, премьер-министр Албании (25 декабря 1921-22 января 1922).

Биография 
Бей. Крупный землевладелец. Представитель выдающегося дворянского рода Албании, глава одной из самых влиятельных албанских семей XIX века. Сын Кахрамана-паши Вриони. Отец политика Сами Бея Вриони. Последователь Бекташи.

В 1878 году — член национальной организации Албании — Призренская лига, стремившейся к автономии от Османской империи. Подвергался преследованиям со стороны властей. В 1882 году вместе с лидерами албанской Призренской лиги был арестован и до ноября 1883 года находился в заключении в тюрьме Чанаккале, затем депортирован.

Помогал первому князю Албании Вильгельму Виду подавить переворот в Центральной Албании (1914—1915).

Премьер-министр Албании (25 декабря 1921-22 января 1922).

Вриони был одним из инициаторов создания в декабре 1909 года первой албанской педагогической школы в Эльбасане.

В 1864 году вместе со своим отцом Кахраманом-пашой Вриони, с помощью французских градостроителей и архитекторов заложил основы современного города Фиери.

Примечания

Ссылки 
 Omer Pasha Vrioni II

Политики Албании
Премьер-министры Албании
Депутаты Албании
Дипломаты Албании
Основатели городов